Клеймиха — топоним в России:
 Клеймиха (Новгородская область) — деревня, Хвойнинский район;
 Клеймиха (Тверская область) — деревня, Бежецкий район.